Waplewo – stacja kolejowa w Waplewie, w województwie warmińsko-mazurskim, w Polsce.

W roku 2017 stacja obsługiwała 10–19 pasażerów na dobę.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 Waplewo w stacjekolejowe.pl

Stacje i przystanki kolejowe w powiecie olsztyńskim
Waplewo (wieś w powiecie olsztyńskim)